Зезе:

 Зезе, Венанс — ивуарийский футболист.
 Зезе, Микаэль-Меба (род. 1994) — французский легкоатлет.